Santi Apostoli (Firenze) - templom Firenzében
 Santi Apostoli (Nápoly) - templom Nápolyban
 Santi Apostoli (Róma) - templom Rómában
 Santi Apostoli (Velence) - templom Velencében